La 1. Lig 1983/84 fue la 26.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1983
Fútbol en 1984
Deporte en Turquía en 1983
Deporte en Turquía en 1984